Paula est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Paula est un prénom féminin d'origine hispanique, équivalent de Paule en français.

Variantes linguistiques 
 français : Paule
 italien : Paola

Notoriété du prénom

Nom de famille 

 António Paula (1937-), footballeur portugais ;
Francesc de Paula Burguera i Escrivà (1928-2015), poète, dramaturge, homme politique, essayiste et journaliste valencianiste ;
Irio De Paula (1939-2017), de son nom complet Irio Nepomuceno De Paula, auteur-compositeur-interprète et guitariste brésilien ;
Romina Paula (1979-), dramaturge argentine.

Saintes chrétiennes 
 Paula d'Urusi († 304), martyre à Urusi avec son frère Syriacus ; fêtés le 20 juin ;
 Paula de Rome (° vers 347 - †404 ou 406) ou Paule, veuve romaine, disciple de saint Jérôme ; fêtée le 26 janvier.

Autres personnalités portant ce prénom

Arts et lettres

Cinéma 
  Paula, un film américain de Rudolph Maté, sorti en 1952 ;
  Paula, un film allemand réalisé par Christian Schwochow, sorti en 2016 ;
, un film d'animation québécois de Dominic-Étienne Simard, sorti en 2011.

Littérature 
 Paula, un roman de l'écrivain chilien Isabel Allende, paru en 1994.

Musique 
 , album de Robin Thicke sorti en 2014 ;
 Paula est le nom du générateur de son de la série d'ordinateurs Amiga de Commodore.

Chansons

Références 

Patronyme hispanique